Радун

Персоналии 
 Радун, Вадим Иосифович (1940—2014) — советский и российский театральный режиссёр и педагог, народный артист России.

Топонимы 
 Радун — бывшая коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.